Jindal ist der Name

 des indischen Stahlkonzerns Jindal Steel

sowie folgender Personen: 

 Piyush “Bobby” Jindal (* 1971), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Louisiana
 Naveen Jindal (* 1970), Abgeordneter im indischen Parlament
 Om Prakash Jindal (1930–2005), Gründer der indischen Industrieunternehmensgruppe Jindal Steel, Energieminister
 Savitri Jindal (* 1950), indische Unternehmerin und Politikerin